«Adelante» puede referirse a:

Deportes 
 Club Atlético Adelante, institución deportiva de la ciudad argentina de Reconquista.
 Liga Adelante, antiguo nombre bajo patrocinio de la Segunda División de fútbol de España.

Música 
 Adelante (1970), álbum de Fórmula V.
 Adelante (1975), álbum de Quilapayún.
 Adelante (2006), álbum de Operación Triunfo.

Publicaciones 
 Adelante (f.1916), periódico socialista de Argentina.
 Adelante (f.1928), periódico del partido Comunista de la Región Argentina.
 Adelante (f.1937), periódico español.
 Adelante (f.1941), periódico paraguayo.

Política 
 Adelante, partido socialdemócrata flamenco.
 Adelante Andalucía, coalición electoral española.